Pedro al V-lea (16 septembrie 1837 – 11 noiembrie 1861) a fost al 31-lea (sau al 32-lea după unii istorici) rege al Portugaliei în perioada 1853 - 1861.

Biografie 

A fost fiul cel mare a reginei Maria a II-a a Portugaliei și al co-monarhului Ferdinand al II-lea. Ca moștenitor al tronului era numit Príncipe Real și a fost al 19-lea Duce de Bragança.

Pedro a fost un monarh conștiincios și  muncitor care, încă sub îndrumarea tatălui său, a căutat modernizarea radicală a statului portughez și a infrastructurii. În timpul domniei sale, au fost construite drumuri, telegraf, precum și căile ferate  și s-a îmbunătățit domeniul sănătății. A fost un rege iubit iar popularitatea sa a crescut și mai mult în timpul epidemiei de holeră când vizita spitalele oferind cadouri și vorbind liniștitor bolnavilor.

Cu toate acestea, tânărul rege a murit (împreună cu fratele său, Infantele Ferdinand al Portugaliei, și cu alți membri ai familiei regale) de holeră în 1861. A fost atât de iubit și moartea lui a fost considerată atât de nefirească încât au existat revolte când a murit.

Căsătorie
Pedro s-a căsătorit cu Stephanie de Hohenzollern-Sigmaringen, fiica cea mare a lui Karl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen și a soției lui, Prințesa Josephine de Baden, la 18 mai 1858 la Lisabona. Pedro și Stephanie nu au avut copii iar tronul portughez a trecut fratelui mai mic al regelui, Luís I.

Arbore genealogic

Nașteri în 1837
Decese în 1861
Regi ai Portugaliei
Casa de Bragança-Saxa-Coburg și Gotha
Duci de Bragança
Oameni din Lisabona
Cavaleri ai Ordinului Jartierei
Cavaleri ai Lânii de Aur
Beneficiari ai Ordinului Sfântul Andrei
Decese cauzate de holeră